Gornje Taborište (Glina), naselje u sastavu Grada Gline
 Gornje Taborište (Slunj), naselje u sastavu Grada Slunja